Por Gorges pode estar à procura de:
 Gorges (Mancha)
 Gorges (Somme)

Desambiguações de topônimos